Газизуллин — фамилия татарского происхождения
 Газизуллин, Ибрагим Галимович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Газизуллин, Исмагил Курбанович (род. 1946) — российский живописец. Член Союза художников СССР с 1990 года.
 Газизуллин, Фарит Рафикович (род. 1946) — член совета директоров ОАО «Газпром», экс-министр имущественных отношений Российской Федерации.